Bådarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bådarna (Brändö, Åland), 
 Bådarna, Hangö, Nyland,

Se även
Bådan

Robotskapade Finlandförgreningar